

Persone 
 Carlo Cracco (1965) – cuoco italiano
 Giorgio Cracco (1934) – storico medievalista italiano
 Giovanni Cracco (1913-1943) – militare italiano
 Rosanna Cracco (1951) – scrittrice italiana

Pagine correlate 
 Gracco (disambigua)